In 2008 werd het 78ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 13 januari tot 4 mei. CSA werd kampioen.

Penedense kreeg aanvankelijk geen toestemming om in het stadion Alfredo Leahy te spelen, maar verkreeg via gerechtelijke weg dan toch toestemming. De voetbalbond van Alagoas zette Penedense hierop uit de competitie, omdat ze buiten de bond om naar de rechtbank getrokken waren en sloot de club voor twee jaar uit. Alle gespeelde wedstrijden werden in de stand geannuleerd.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met de beste notering in de competitie.

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met de beste notering in de competitie.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2008